Naturschutzgebiet Lanken bezeichnet:

* Naturschutzgebiet Lanken (Mecklenburg-Vorpommern), Naturschutzgebiet in Mecklenburg-Vorpommern
 Lanken (Schleswig-Holstein), Naturschutzgebiet in Schleswig-Holstein